Bahnemann ist der Familienname der folgenden Personen:
 Jörg Bahnemann (* 1932), deutscher Offizier der Bundeswehr
 Lea Bahnemann (* 2001), deutsche Fußballspielerin